Whitehouse kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Whitehouse (Ohio)
Whitehouse (Texas)

Whitehouse kan daarnaast verwijzen naar:
Whitehouse (band), een Britse band